Vilhelmina av Nederländerna (Wilhelmina Helena Pauline Maria), född i Haag den 31 augusti 1880, död 28 november 1962 på slottet Het Loo, var regerande drottning av Nederländerna från 23 november 1890 till 1948. Hon var dotter till Vilhelm III av Nederländerna och Emma av Waldeck-Pyrmont. Efter faderns död var hennes mor, änkedrottning Emma, Vilhelminas förmyndare och regent fram till 1898.

Biografi
Vilhelmina blev Nederländernas tronföljare vid sin halvbrors död år 1884. Vid hennes födelse hade det uttryckts förhoppningar om att hennes mor skulle föda en son efter henne, men hennes födelse hälsades ändå med entusiasm. Det förekom rykten om att hennes far egentligen var faderns sekreterare, en man som fortsatte som hennes mors sekreterare och förtrogna.

Vid faderns död 1890 efterträdde hon honom som monark, men på grund av hennes ålder var hennes mor regent fram till hennes myndighetsdag 1898. Hennes mor arrangerade tidigt många representationsuppgifter åt henne: redan 1891 ägnade hon sig åt invigningar, och 1892 gjorde hon och modern en nationell rundtur genom provinserna. Hennes mors syfte var att göra monarkin populär igen, och målet uppnåddes. Vid sin artonårsdag 1898 tillträdde hon själv regeringen och den 6 september samma år ägde kröningen rum.

Vilhelmina vigdes 1901 med prins Henrik av Mecklenburg-Schwerin (1876-1934) och fick med honom dottern Juliana (1909-2004). Vilhelmina hade fått missfall sex gånger tidigare. Efter detta bad Vilhelmina att helande evangelisten John G Lake i Johannesburg skulle be för henne. Mindre än ett år efter att John G Lake hade bett föddes Juliana . Drottningens äktenskap var arrangerat, och Henrik hade valts ut som passande gemål efter noggrann selektion i egenskap av protestantisk prins för att kunna ge henne en arvinge. Vid ceremonin utelämnades orden i vigselformuläret där hustrun lovade att lyda sin make. Henrik deltog inte i politiken och fick heller inte något underhåll, och efter den tyska revolutionen 1918, då hans tyska underhåll upphörde, var han helt beroende av henne i ekonomiskt avseende. Makarna gled med åren alltmer isär, levde sina egna liv och sågs egentligen bara i officiella sammanhang. Vilhelmina var mycket populär bland det holländska folket.

Vilhelmina blev mycket populär för sitt patriotiska ledarskap under de båda världskrigen. Under första världskriget 1914-1918 deltog hon personligen i organisationen av landets försvar. Hon fick namnet "soldatdrottningen" för sitt intresse för militären. Under andra världskriget levde Vilhelmina i exil i Storbritannien. Hon lämnade landet då det ockuperades av Nazityskland 1940. Hon mottog initialt kritik för sin flykt, och framhölls som ett sämre exempel än Leopold III av Belgien som hade valt att stanna i Belgien under ockupationen. Under kriget vände dock denna åsikt i sin motsats, och Leopold kritiserades för sin eftergiftspolitik, medan Vilhelmina berömdes för sin roll som patriotisk symbol för nederländarnas motstånd mot ockupationsmakten.

På grund av tilltagande ohälsa abdikerade hon 4 september 1948 till förmån för sin dotter, Juliana.

Hon var bland annat syssling med kung Gustaf VI Adolf av Sverige.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 9 september 1922.

Anfäder

Referenser

Noter

Övriga källor 
 http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Wilhelmina

Externa länkar

Drottning Wilhelmina (1880-1962) på nederländska kungahusets webbplats
Queen Wilhelmina State Park utanför Mena, Arkansas

Personer i Nederländerna under 1800-talet
Personer i Nederländerna under 1900-talet
Huset Nassau-Oranien
Nederländernas regenter
Födda 1880
Avlidna 1962
Kvinnliga regenter under 1900-talet
Kvinnor
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden